Сергей Троицкий: Троицкий, Сергей Вадимович (род. 1971) — российский физик, член-корреспондент РАН.
 Троицкий, Сергей Викторович (1878—1972) — русский богослов-канонист, доктор церковного права.
 Троицкий, Сергей Геннадьевич (род. 1961) — советский и российский футболист.
 Троицкий, Сергей Дмитриевич (1899—1962) — советский актер театра и кино.
 Троицкий, Сергей Евгеньевич (псевдоним «Паук», род. 1966) — российский музыкант, лидер группы «Коррозия Металла».
 Троицкий, Сергей Леонидович (1922—1976) — советский геолог и палеонтолог.
 Троицкий, Сергей Мартинович (1930—1976) — советский историк.